Alexios III. ist der Name folgender Personen:

*Alexios III. (Byzanz) († 1211), byzantinischer Kaiser
Alexios III. (Trapezunt) (1338–1390), Kaiser von Trapezunt